Ambrosetti ist der Familienname folgender Personen:
 Antonio Ambrosetti (1944–2020), italienischer Mathematiker
 Bianca Ambrosetti (1914–1929), italienische Turnerin
 Damien Ambrosetti (* 1984), französischer Skilangläufer
 Flavio Ambrosetti (1919–2012), Schweizer Maschinenfabrikant und Jazzsaxophonist
 Franco Ambrosetti (* 1941), Schweizer Industrieller und Jazztrompeter
 Gabriele Ambrosetti (* 1973), italienischer Fußballspieler
 Gianluca Ambrosetti (* 1974), Schweizer Wissenschaftler und Jazzmusiker